Les Bononcini sont une famille d'instrumentistes et de compositeurs de la période baroque originaires de Modène en Italie. Elle comprend :
 Giovanni Maria Bononcini (1642-1678), le père ;
et ses trois fils :
 Giovanni Battista Bononcini (1670-1747) ;
 Antonio Maria Bononcini (1677-1726) ;
 Giovanni Maria Angelo Bononcini (1678-1753).